

Localidades

Saint-Médard (Alta Garona)
Saint-Médard (Charente-Maritime)
Saint-Médard (Deux-Sèvres)
Saint-Médard (Gers)
Saint-Médard (Indre)
Saint-Médard (Lot)
Saint-Médard (Mosela)
Saint-Médard (Pirenéus Atlânticos)

Desambiguações de topônimos